Иленька:

 Иленька (приток Иленки) — река в России, протекает в Свердловской области. 
 Иленька (приток Узени) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Башкортостан.